Celestia, csillagászati szoftver
Celestia, dél- Karolinai település, (USA)
1252 Celestia, kisbolygó